Piedone, creatura leggendaria del Nord America
personaggio interpretato da Bud Spencer protagonista di alcuni film degli anni settanta della serie Piedone lo sbirro
 Pedro Manfredini, ex-calciatore argentino
 Mario Andretti, pilota automobilistico italo-statunitense.